Luso ist der Name folgender Orte

 Luso (Portugal), eine Gemeinde im Kreis Mealhada, Portugal
 Luzo, ein Badeort 200 Kilometer nördlich von Lissabon, Portugal, heute Bussaco 
 der portugiesische Name des Lusus
 früherer Name von Luena, Angola
 Luso (Zerbst), ein Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt, Deutschland
 Novo Luso, der Name des osttimoresischen Ortes Hato-Udo in den 1930er und 1940er Jahren